Gillette (cantora) — cantora norte-americana
 Gillette (marca) — marca da Procter & Gamble
 King Camp Gillette (1855-1932) — inventor e empresário norte-americano
 Gillette (Wyoming) — cidade dos Estados Unidos
 Gilette — comuna francesa de Alpes Marítimos

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos